Il gruppo della tsumcorite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della tsumcorite 
 Cabalzarite
 Cobaltlotharmeyerite
 Cobalttsumcorite
 Ferrilotharmeyerite
 Gartrellite
 Helmutwinklerite
 Krettnichite
 Lotharmeyerite
 Lukrahnite
 Manganlotharmeyerite
 Mawbyite
 Mounanaite
 Natrochalcite
 Nickellotharmeyerite
 Nickelschneebergite
 Phosphogartrellite
 Rappoldite
 Schneebergite
 Thometzekite
 Tsumcorite
 Zincgartrellite

Note 

Tsumcorite